Cantonul Tarascon-sur-Ariège este un canton din arondismentul Foix, departamentul Ariège, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Comune 

|-
| Alliat || align="right" | 62 || align="right" | 09400 || align="right" | 09006
|-
| Arignac || align="right" | 583 || align="right" | 09400 || align="right" | 09015
|-
| Arnave || align="right" | 168 || align="right" | 09400 || align="right" | 09016
|-
| Bédeilhac-et-Aynat || align="right" | 150 || align="right" | 09400 || align="right" | 09045
|-
| Bompas || align="right" | 198 || align="right" | 09400 || align="right" | 09058
|-
| Capoulet-et-Junac || align="right" | 194 || align="right" | 09400 || align="right" | 09077
|-
| Cazenave-Serres-et-Allens || align="right" | 49 || align="right" | 09400 || align="right" | 09092
|-
| Génat || align="right" | 26 || align="right" | 09400 || align="right" | 09133
|-
| Gourbit || align="right" | 61 || align="right" | 09400 || align="right" | 09136
|-
| Lapège || align="right" | 34 || align="right" | 09400 || align="right" | 09152
|-
| Mercus-Garrabet || align="right" | 1 005 || align="right" | 09400 || align="right" | 09188
|-
| Miglos || align="right" | 80 || align="right" | 09400 || align="right" | 09192
|-
| Niaux || align="right" | 201 || align="right" | 09400 || align="right" | 09217
|-
| Ornolac-Ussat-les-Bains || align="right" | 221 || align="right" | 09400 || align="right" | 09221
|-
| Quié || align="right" | 346 || align="right" | 09400 || align="right" | 09240
|-
| Rabat-les-Trois-Seigneurs || align="right" | 264 || align="right" | 09400 || align="right" | 09241
|-
| Saurat || align="right" | 601 || align="right" | 09400 || align="right" | 09280
|-
| Surba || align="right" | 345 || align="right" | 09400 || align="right" | 09303
|-
| Tarascon-sur-Ariège || align="right" | 3 446 || align="right" | 09400 || align="right" | 09306
|-
| Ussat || align="right" | 372 || align="right" | 09400 || align="right" | 09321
|}
 
 

Cantoane în Ariège